В этом разделе приведён список команд WorldTeams и  их гонщиков участвующих в Мировой Тур UCI 2015 по велогонкам. До сезона 2015 года эти команды назывались ProTeams.

Команды

Гонщики

































Мировой тур UCI 2015